Chigot ist der Familienname von:

 Alphonse Chigot (1824–1917), französischer Maler
 Eugène Chigot (1860–1923), französischer Landschafts- und Marinemaler
 Francis Chigot (1879–1960), französischer Glasmaler